

Geografia

 Roslin, (scritto talvolta come Rosslyn o Roslyn) un villaggio nella regione del Midlothian, a sud di Edimburgo, Scozia, località in cui si trova la famosa Cappella di Rosslyn
 Castello di Roslin
 Istituto Roslin, in cui è stata clonata la Pecora Dolly
 Battaglia di Roslin, 1303 
 Baronia di Roslin

 Roslin House, la Spanish House (dormitorio per studenti) dell'Haverford College
 Roslin Art Gallery

Persone
 Toros Roslin (XIII secolo), miniaturista armeno
 Helisaeus Roeslin (1545-1616), fisico e astrologo tedesco
 Alexander Roslin (1718-1793), pittore svedese
 Gaby Roslin (1964), conduttrice televisiva Inglese.

Personaggi immaginari
 Laura Roslin, un personaggio femminile principale della serie Battlestar Galactica (Remake)
 Roslin Frey (talvolta scritto come Roslyn), un personaggio femminile minore di Cronache del ghiaccio e del fuoco